Das BNP Paribas Masters 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 15. November 2009 in Paris-Bercy stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das letzte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Der letztjährige Sieger im Einzel, Jo-Wilfried Tsonga, schied in diesem Jahr bereits im Viertelfinale aus. Im diesjährigen Finale siegte der Serbe Novak Đoković in drei Sätzen mit 6:2, 5:7, 7:6 über Gaël Monfils. Für Đoković war dies der erste Triumph in Paris, jedoch bereits der fünfte Masters-Titel seiner Karriere. Insgesamt war es der 16. Turniertitel in der Karriere des Serben. Für Monfils was er die erste Finalteilnahme überhaupt bei einem Masters-Turnier. Im Doppel gewannen Jonas Björkman und Kevin Ullyett im letzten Jahr den Titel, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Während Björkman in diesem Jahr auf die Teilnahme verzichtete, schied Ullyett mit seinem neuen Partner Bruno Soares bereits im Achtelfinale aus. Im diesjährigen Finale gewannen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić gegen das ungesetzte Duo Marcel Granollers und Tommy Robredo mit 6:3, 6:4.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. die acht topgesetzten Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.227.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 7. November 2009 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Paris
Accor Arena